Bagnanti, spesso preceduto da un articolo determinativo, (in francese Baigneuses, in inglese Bathers), può riferirsi a:

Arte

Pittura 
 uno dei temi preferiti da Paul Cézanne, che gli dedicò una vasta serie di dipinti di diverse dimensioni, tra cui:
 Le grandi bagnanti (1906), l'opera di dimensioni maggiori
 Le bagnanti (1874-1875), Metropolitan Museum of Art, New York
 Tre bagnanti (1874-1875), 19×22 cm, Museo d'Orsay, Parigi
 Bagnante (Le baigneur), (1885), olio su tela (127x96,8 cm), MoMA, New York
 Les grandes baigneuses (Le grandi bagnanti), (1894-1905), National Gallery, Londra
 Bagnanti, 22×23 cm, (1899-1900), Museo d'Orsay, Parigi
 bagnanti, 60x82 cm, (1900-1902), Museo d'Orsay, Parigi
 Le bagnanti (1900-1905), Art Institute of Chicago, Chicago
 Le bagnanti (1853), dipinto di Gustave Courbet
 due dipinti di André Derain:
 Bagnanti (o Le tre bagnanti), (1907), dipinto a olio su tela, MoMA, New York
 Le grandi bagnanti, (1908), dipinto a olio su tela (cm 178x225), Pinacoteca di Parigi
Le bagnanti, (1765), dipinto Jean-Honoré Fragonard, Louvre
 alcuni dipinti di Paul Gauguin:
 Le bagnanti (Baigneuses à Dieppe), (1885), Museo nazionale d'arte occidentale, Tokyo
 Bagnanti (o Le due bagnanti), (1887), Museo nazionale delle belle arti (Argentina), Buenos Aires
 Bagnanti (o Famiglia tahitiana), (1902), collezione privata a Losanna
 Le bagnanti, dipinto a olio su tela di Albert Gleizes, (1912)
 Bagnanti, (1908), dipinto di Jean Metzinger
 Bagnanti alla Grenouillère, (1865), Claude Monet
 diverse tele di Picasso, tra cui:
 Le bagnanti (Biarritz), (1918), Musée Picasso
 Tre bagnanti, (1920), Collezione Reber, Losanna
 Grande bagnante, 180x101,5 cm, (1921-22), Musée de l'Orangerie
 Bagnante che apre una cabina, (1928), Musée Picasso
 Bagnanti in spiaggia, (1928), Musée Picasso
 Bagnanti che giocano al pallone, (1928), Acquavella Galleries, New York
 Bagnanti a Dinard, (1928)
 Bagnante seduta, 163,2x129,5 cm, (1930), The Museum of Modern Art di New York
 Bagnanti con barchetta, (1937), Peggy Guggenheim Collection
 un tema ricorrente in diversi dipinti di Pierre-Auguste Renoir, tra cui:
 Bagnante bionda (1881), Clark Art Institute
 Le bagnanti, (1884-1887), Philadelphia Museum of Art
 Tre bagnanti che giocano con un granchio, (1897 circa), Cleveland Museum of Art
 Baigneuse assise s'essuyant une jambe, (1914), Musée de l'Orangerie
 Le bagnanti, (1918-1919), Museo d'Orsay
 Bagnanti ad Asnières, (1884), dipinto di Georges Seurat, National Gallery, Londra

Musica 
 The Bathers, gruppo baroque pop scozzese